Сан Бартоломе, Сан Бартоло има више значења:

 Сан Бартоломе, Сан Бартоло (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Бартоломе, Сан Бартоло (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику